Climent ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Climent Huerta (* 1958), spanischer Ruderer
 Juan Tomás Oliver Climent (* 1951), spanischer Priester und Apostolischer Vikar